Willem Bol (presentator), bekend van het voormalige NCRV-programma Showmasters
 Willem Bol (personage), personage uit de televisieserie Oppassen!